

Eventos

2018

Ver também
 Torneios ATP World Tour Masters 1000
 Torneios ATP World Tour 500